Miejscowości w USA:
 Letcher – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Sanborn
Gminy w USA:
 Letcher (ang. Letcher Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Sanborn
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Letcher (ang. Letcher County) – w stanie Kentucky